Felsina je bio etruščanski grad na mjestu današnjeg grada Bologne u starom vijeku.

Utemeljenje

Gospodarski život

Kultura 

 Arheološki lokaliteti u Italiji

ru:Болонья#Античность